A massa salarial representa a soma de todos os salários pagos aos trabalhadores durante o ano. Sua relação com o PIB da economia pode ser intuitivamente aferida, haja vista que se existe um aumento da massa salarial o mesmo só pode estar fundamentado num aumento da produção (PIB). Sendo assim, como conseqüência existe um aumento do consumo dos trabalhadores que, enquanto componente do consumo agregado, devolvem parte dos seus salários para a economia.

Finanças